РМО — трёхбуквенная аббревиатура, может означать:

Общества:
 РМО (ИРМО) — Российское минералогическое общество (основано в 1817 году)
 РМО (ИРМО) — Русское музыкальное общество (основано в 1859 году).

Прочее:
 РМО — Республика Маршалловы Острова
 РМО — Рота материального обеспечения (рота в армии).

 РМОУ — Российский международный олимпийский университет.
 РМО учителей — Районное методическое объединение учителей.